Hirtenstein ist der Name folgender Orte:

 Hirtenstein (Simbach am Inn), Ortsteil von Simbach am Inn, Bezirk Rottal-Inn, Bayern
 Hirtenstein (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark